Serginho, keresztnév
 Serginho (1971–), Sergio Claudio dos Santos, brazil visszavonult labdarúgó
 Serginho (1974–2004), Paulo Sérgio Oliveira da Silva, brazil labdarúgó, egy mérkőzés közben hunyt el
 Serginho (1978–), Sérgio Severino da Silva, Serginho vagy Serginho Pernambucano néven ismert brazil labdarúgó
 Serginho (1980–), Sérgio Rodrigo Penteado Dias, Serginho vagy Serginho Paulista néven ismert brazil labdarúgó
 Serginho (1988–), Sérgio Mendes Coimbra, Serginho vagy Serginho Paulista néven ismert brazil labdarúgó
Serginho (labdarúgó, 1986)
Serginho (labdarúgó, 1991)
Serginho (labdarúgó, 1995)